Гай Ате́й Капито́н () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Атей Капитон (ум. после 44 до н. э.), народный трибун 55 года до н. э.;
 Гай Атей Капитон (ум. 22), консул-суффект 5 года, предположительно, сын предыдущего.